

Localidades

 Saint-Sernin (Ardèche)
 Saint-Sernin (Aude)
 Saint-Sernin (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos